Eupen ist

 der Name einer Stadt in Ostbelgien, siehe Eupen

Eupen ist der Name folgender Personen:

 Marit van Eupen (* 1969), ehemalige niederländische Ruderin

Eupen steht außerdem für:

 Kreis Eupen, ein ehemaliger Landkreis (1816–1920)
 KAS Eupen, ein belgischer Fußballverein
 Kabelwerk Eupen, ein belgisches Unternehmen
 Stausee Eupen, eine Bezeichnung für die Wesertalsperre
 Bistum Eupen-Malmedy, ein ehemaliges katholisches Bistum (1920–1925)
 Eupen-Malmedy, eine Bezeichnung für Ostbelgien